Emma Gugliotta – attrice italiana
 Óscar Gugliotta – cestista italo-dominicano
 Tom Gugliotta – ex cestista statunitense